POH kan verwijzen naar:
 De pOH-schaal in scheikunde
 Praktijkondersteuner Huisartsenzorg, een professionele functie in de huisartsenzorg